Fińska Formuła 3 Sezon 2007 – czternasty sezon Fińskiej Formuły 3.

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2007
2007 w sportach motorowych